Атым-Юган:

 Атым-Юган (приток Казыма) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Атым-Юган (приток Сорума) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.